Лос Игеронес има више значења:

 Лос Игеронес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Игеронес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Игеронес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Игеронес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику